Angermund steht für:
 Amt Angermund als Teil des historischen Territoriums Berg
 Angermund, einen Stadtteil von Düsseldorf
 Haltepunkt Angermund auf der Bahnstrecke Köln–Duisburg

Angermund ist der Familienname folgender Personen:
 Lothar Angermund (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Angermünde